Push It est le titre de plusieurs chansons :
 Push It, chanson de 1987 du groupe de rap Salt-n-Pepa ;
 Push It, chanson de 1998 du groupe de rock alternatif Garbage.